Gisela (Arizona)
 Biografies:
 Gisela de Baviera (després de 985 - 1060), beata catòlica, esposa de sant Esteve I d'Hongria i mare de sant Emeric 
 Gisela de Laon, esposa del comte Caribert de Laon, mare de Berta de Laon i àvia de Carlemany
 Gisela (filla de Lluís el Pietós) (? - després del 874), filla de Lluís el Pietós i neta de Carlemany 
 Gisela (filla de Lluís el Tartamut), princesa carolíngia 
 Gisela de Suàbia (990-1043), esposa de l'emperador germànic Conrad II del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Gisela Lladó Cánovas (1979), cantant catalana representant a Andorra al concurs de la Canço d'Eurovisió 2008 a Belgrad